gmina Mrzygłód – dawna gmina, powiat sanocki, woj. lwowskie/rzeszowskie
 gmina Mrzygłód – dawna gmina,  powiat zawierciański/myszkowski, woj. katowickie (od 1975 częstochowskie)